Национальный чемпионат I 1975/1976 () — 74-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1975/1976
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1975 году
Спорт в Венгрии в 1976 году